Підйомний кран — механізм для підіймання й переміщення вантажів
 «Кран» — модифікація вертольота Мі-10, призначена для монтажних робіт.
 Кран (ігровий автомат) — ігровий автомат.
 Операторський кран — підіймач камери при кіно- відеозйомках.
 Кран (запірний) — трубка з затвором, прикріплена до водопроводу, газопроводу чи іншого резервуару для виливання рідини, випускання газу
 Кульовий кран — поворотний запірно-регулювальний клапан, внутрішня запірна частина якого виконана в формі сфери
 Кабель-кран — однопролітна канатна дорога, призначена для переміщення вантажу в горизонтальному напрямі
 Стоп-кран — пристрій для екстреного гальмування поїздів.
 Кран машиніста — пристрій, призначений для керування гальмами на залізничному рухомому складі.
  — іранська розмінна грошова одиниця в 1825—1932 роках, дорівнювала  туману

Топоніми

Кран (Болгарія) — село в Кирджалійській області

Кран () — муніципалітет у регіоні Рона-Альпи, департамент Ен
 Кран () — муніципалітет у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура

Кран — громада в кантоні Во
 Кран-Монтана — місто в кантоні Вале